Авраменко Олександр Миколайович ( 1971) — український педагог, лінгвіст, літературознавець і радіоведучий.
 Авраменко Олександр Михайлович (. 1963) — російський письменник-фантаст.